Sept-Juin ou VII-Juin ou 7-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

7 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, durant la seconde Guerre mondiale : 

 Le , vers le début de la seconde Guerre mondiale : 
 La défense héroïque de Frémontiers dans la Somme se solde par 38 tués, à l'issue de la bataille des Évoissons.
 Sainte-Geneviève dans l'Oise, est bombardé par l'aviation allemande, pour des raisons non élucidées.
 Autres lieux : événements non connus.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :  
 Putot-en-Bessin, dans la commune de Thue et Mue (Calvados), est pris par le Royal Regina Rifles puis subit une contre-attaque allemande, la veille de sa libération.
 Mathieu, dans le Calvados, est libéré par les Britanniques.
 Vertou en Loire-Atlantique.est atteint par un bombardement américain qui visait les ponts de la Vendée. 
 Autres lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 7 de Junio » ou « Siete de Junio »

Références et localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Références

Localisation 

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
07